

Нечкіно — село, Сарапульський район, Удмуртія;
 Нечкіно — спортивно-туристичний центр в Сарапульському районі Удмуртії

Див. також 
 Нечкине
 Нечкін
 Нечкінка
 Нечкінський національний парк